Беломечётская — станица в Кочубеевском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

Этимология названия 
По мнению кандидата филологических наук М. А. Булгаровой название населённого пункта представляет собой кальку  («Белая мечеть») — так в прошлом именовалась местность, где была основана станица. По данным кандидата исторических наук В. А. Колесникова название Ак мешит известно с конца XVIII века и «действительно обозначало каменную башню, существовавшую на устье рек Малого Зеленчука и Кубани». Башня эта в частности упоминается в «Очерке горских народов правого крыла кавказской линии» военного писателя Д. Г. Анучина (1833—1900): «Против станицы Беломечетской сохранилась довольно хорошо древняя башня с трехъярусной обороной и навесными стрельницами. Башня окружена двойным валом». Советский учёный-археолог Т. М. Минаева (1896—1973) в своей книге «К истории алан Верхнего Прикубанья» (1971) также приводит сведения о «Белой мечети», представленные в 1839 году командиром Хопёрского казачьего полка:В описании говорится, что против Беломечетской станицы, на левой стороне Кубани, на возвышенном месте находится здание, называемое Белая мечеть. С какого времени оно там существует и кем выстроено, неизвестно, и преданий у жителей о нём не сохранилось. Мечеть эта более похожа на башню. <…> В каждой стене небольшие бойницы. <…> Вокруг башни — древний окоп…

Как отмечает Минаева, данный археологический памятник не соответствовал своему названию и, скорее всего, был не мечетью, а крепостью. Аналогичная точка зрения высказывается, например, в статье С. С. Сачук «Историческое районирование и объекты историко-культурного наследия станицы Беломечётской» (2005). Автор этой публикации, сотрудник Ставропольского государственного краеведческого музея, утверждает, что основавшие станицу поселенцы ошибочно принимали за белокаменную мечеть средневековое оборонительное сооружение городища Аджи-Кала ( — «паломника крепость»).

Другие варианты наименования: Беломечетская, Беломечетенская, Беломечетинская, Беломечетинское, Беломечетский, Беломечетское. Ногайцы называют станицу Боьлмешет.

География 
Станица расположена на правом берегу реки Кубани, на границе с Карачаево-Черкесией.

Расстояние до краевого центра: 69 км.

Расстояние до районного центра: 31 км.

История 
Станица была основана 10 октября 1825 года казаками-переселенцами хопёрцами, потомками Запорожских казаков.

Вначале станица была пограничным пунктом, но после победы над Османской империи граница отодвинулась и станица перестала быть пограничным пунктом, превратившись в небольшой населённый пункт.

Станица входила в Баталпашинский отдел Кубанской области.

До 16 марта 2020 года Беломечётская образовывала упразднённое сельское поселение станица Беломечётская.

Население 

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке «Другие»):

Местное самоуправление 
Структуру органа местного самоуправления составляют:
 Совет депутатов муниципального образования станицы Беломечётской, состоит из 10 депутатов, избираемых на муниципальных выборах по одномандатным избирательным округам сроком на 5 лет (представительный орган поселения)
 Администрация муниципального образования станицы Беломечётской (местная администрация)
 Глава муниципального образования станицы Беломечётской (глава поселения)
 Ревизионная комиссия (контрольно-счетный орган поселения).

Главы администрации:
 c 8 октября 2006 года по 26 января 2016 года — Степанов Иван Петрович, глава сельского поселения.
 с 27 марта 2016 года — Дубко Эдуард Владимирович, глава сельского поселения. Срок полномочий — 5 лет.

Инфраструктура 
 Дом культуры
 Музей истории станицы и быта казаков.
 Сельская библиотека. Её здание первоначально было построено для женской приходской школы.

Образование 
 Детский сад № 20 «Алёнушка»
 Средняя общеобразовательная школа № 7

Русская православная церковь 
В 1833 году в станице была построена деревянная церковь во имя Святого Михаила. В 1917 году рядом с ней возвели новый кирпичный храм с пятью главами, способный вместить более 3 тысяч прихожан. В 1930-е годы Михаило-Архангельская церковь была разрушена. В настоящее время в станице действует церковь Архистратига Божия Михаила, построенная в 2000 году.

Кладбище 
 Общественное кладбище площадью 50 тыс. м².

Памятники 
 «Казачья могилка». В 1891 году станичным сообществом был установлен памятник на братской могиле 35 казаков-беломечётцев, находившихся в команде хорунжего Дмитрия Бирюкова и погибших во время Кавказской войны в марте 1842 года, в районе станицы Баталпашинской (ныне город Черкесск). Данное захоронение расположено практически сразу за станицей Беломечётской на выезде в сторону Усть-Невинской, с правой стороны дороги по ходу движения. Через дорогу от памятника-захоронения находится станичное кладбище.
 Братская могила воинов, погибших в годы гражданской войны. 1918—1920, 1950 года
 Памятник солдату-освободителю и мемориал с именами станичников, погибших во время Великой Отечественной Войны.
 Памятник «Казакам Хоперцам», основателям станицы. Установлен 15 октября 1995 года

Достопримечательности 
 Беломечётский (2—12) курганный могильник и отдельные курганы эпохи бронзы.
 Беломечётский песчаный карьер — палеонтологический памятник природы, место былого обитания неогеновых животных. Находится на правом берегу Кубани, в 1 км выше станицы Беломечётской.
 Балка Яман-Джалга (в переводе на русский с ногайского означает «скверная балка»). Вторая в мире после калифорнийского Гранд-Каньона представляет собой палеонтологический музей под открытым небом.
 В данной балке были обнаружены останки доисторического животного периода среднего миоцена, единственный в мире найденный крупный представитель семейства свиней отряда парнопалых — кубанохоерус (кубанская свинья массивная).

Примечания

Литература 
 
 Станица Беломечетская упоминается в повести Григория Ильича Мирошниченко «Юнармия», получившая положительную рецензию французского писателя Ромена Роллана (http://ofap.ru/pisatel/4804/book/15123/miroshnichenko_grigoriy_ilich/yunarmiya ). В повести описаны годы Гражданской войны в России (1917—1923). По мотивам этой повести сняты два кинофильма: «Огненное детство» 1976 г. (https://www.youtube.com/watch?v=PZ0v4viWW9E ) и «Нас водила молодость» 1986 г. (https://www.youtube.com/watch?v=r92OE1uhFZg) Съёмки кинофильма «Огненное детство» производились непосредственно в станице Беломечетской и её окрестностях, в массовке участвовали местные жители.

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Кочубеевского района
Станицы
Упразднённые муниципальные образования Кочубеевского района
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году